Xiaoguan bezeichnet:

 Xiaoguan (Gongyi) (小关镇), Großgemeinde der Stadt Gongyi in der chinesischen Provinz Henan
 Xiaoguan (Wendeng) (小观镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wendeng in der chinesischen Provinz Shandong
 Xiaoguan (Jishishan) (小关乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jishishan in der chinesischen Provinz Gansu
 Xiaoguan (Suiyang) (小关乡), Gemeinde im Kreis Suiyang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Xiaoguan (Chaoyang) (小关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chaoyang der chinesischen Hauptstadt Peking